Jméno a příjmení František Mrázek má více nositelů:

 František Mrázek (malíř) (1876-1933) - český malíř
 František Mrázek (politik) – český politik a tajemník Svazu dělnických tělovýchovných jednot
 František Mrázek (1903–1970) – český zpěvák a herec
 František Mrázek (1958–2006) – český podnikatel a vládce českého podsvětí
 František Mrázek (historik) (* 1952) – český historik a pedagog
 František Mrázek Dobiáš (1907–1972) – český evangelický teolog
 František Mrázek (sochař) (1912–2002) – český sochař a medailér